Mr. Inquisitive – film del 1907 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Mr. Inquisitive – film del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Mr. Inquisitive – film del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company